Unter Taekwondo-Weltmeisterschaften versteht man:
 die WTF Taekwondo-Weltmeisterschaften für Wettkampf-Taekwondo (Vollkontakt) 
 die ITF-Taekwondo-Weltmeisterschaften für Formen-Taekwondo